pandy (Ailuridae) − rodzina ssaków z rzędu drapieżnych
 Panda– rodzaj drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych 
 panda wielka (Ailuropoda melanoleuca) − duży ssak o czarno-białym ubarwieniu występujący na terenie Chin, zaliczany do rodziny niedźwiedziowatych
 panda mała, panda mniejsza, panda czerwona (Ailurus fulgens) − niewielki ssak o rdzawym ubarwieniu zaliczany do rodziny pandowatych
 Panda – nazwa naukowa rodzaju roślin z rodziny Pandaceae

 Panda – dwumiejscowy samolot ultralekki produkowanym przez Aero-service Jacek Skopiński
 Fiat Panda − samochód osobowy, którego producentem jest FIAT
 Kung Fu Panda – amerykański film animowany z 2008 roku
 Panda Security – przedsiębiorstwo zajmujące się bezpieczeństwem komputerowym
 „Panda” – singel Desiignera